Aimone di Savoia, właściwie Aimone, Humbert, Emanuel, Filibert, Ludwik, Amadeusz, Gustaw, Helena, Maria, Fiorenzo (; ur. 13 października 1967 we Florencji) – książę Chorwacji oraz Bośni i Harcegowiny, wojewoda Dalmacji i Tuzli, książę Aosty, książę Cisterny i Belriguardo, markiz Voghery, hrabia Ponderano.

Urodził się jako drugie dziecko i jedyny syn Amadeusza, 5. księcia Aosty i jego pierwszej  żony – Klaudii Orleańskiej, księżniczki Francji. Jego dziadkami od strony matki są Henryk, hrabia Paryża i orleański pretendent do francuskiego tronu, oraz księżna Izabella Orleańska-Bragança.

Aimone uczęszczał do Szkoły Marynarki im. Francesco Morosiniego oraz na Uniwersytet Bocconiego. Po służbie w marynarce swojego kraju zamieszkał w Rosji, gdzie od roku 2000 pracuje dla firmy Pirelli.

Jest odznaczony Orderem Annuncjaty oraz Krzyżem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego.

Małżeństwo i potomstwo 
W maju 2005 Aimone zaręczył się z Olgą Izabelą, księżniczką grecką (ur. 17 listopada 1971, w Atenach), prawnuczką Jerzego I, króla Grecji i królowej Olgi Konstantinowny. Pierwotnie ślub miał się odbyć 1 lub 8 października 2005, potem został przełożony na 9 października i miał się odbyć na wyspie Patmos, ale ostatecznie się nie odbył. W 2007 znowu ceremonia się nie odbyła, a para tym razem nie podała żadnej kolejnej daty.

Aimone i Olga Izabela ostatecznie pobrali się w roku 2008, po trzech latach narzeczeństwa. Ślub cywilny odbył się 16 września w ambasadzie włoskiej w Moskwie, a ślub kościelny 27 września na wyspie Patmos. Wśród gości znaleźli się: Zofia, królowa Hiszpanii (urodzona jako księżniczka Grecji i Danii), Konstantyn II, były król Grecji z żoną, królową Anną Marią (urodzoną jako księżniczka Danii), książę Michał Grecki z żoną, księżną Mariną (rodzice panny młodej) oraz księżniczka Irena z Grecji i Danii. Obecni byli wszyscy członkowie z gałęzi Aosta dynastii sabaudzkiej (oprócz 78-letniej Małgorzaty, arcyksiężnej Austria-Este, urodzonej jako księżniczka Sabaudzka-Aosta), w tym Amadeusz, książę Aosty z żoną, księżną Sylwią (ojciec i macocha pana młodego), księżna Klaudia Orleańska (urodzona jako księżniczka francuska, matka pana młodego), księżniczka Bianka, hrabina Arrivabene Valenti Gonzaga i księżniczka Matylda, baronowa Lombardo di San Chirico (siostry pana młodego), Maria Krystyna, księżna Obojga Sycylii (urodzona jako księżniczka sabaudzka) z mężem – księciem Kazimierzem. Ze starszej gałęzi dynastii sabaudzkiej była księżniczka Maria Gabriela Sabaudzka (córka ostatniego króla Włoch, Humberta II), która w 1965 była gościem również w Atenach, na ślubie rodziców Olgii Izabeli.

Para ma troje dzieci, w tym dwóch synów:
 Humbert, wł. Umberto (ur. 7 marca 2009 w Paryżu), książę Piemontu
 Amadeusz Michał, wł. Amadeo Michele (ur. 24 maja 2011 w Paryżu), książę Abruzji
 Izabela, wł. Isabella (ur. 14 grudnia 2012 w Paryżu).

Tytuły i odznaczenia 
       Kawaler Najwyższego Orderu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) - 1982

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Kawalerowie maltańscy
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Urodzeni w 1967
Ludzie urodzeni we Florencji